Шалагино — название населённых пунктов в России:

 Шалагино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Шалагино — деревня в Каратузском районе Красноярского края.
 Шалагино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Шалагино — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.